Workin' Together (nummer) van Ike & Tina Turner
Workin' Together (album) van Ike & Tina Turner